Cieki na Pomorzu Zachodnim:
 obowiązująca do 1948 niemiecka nazwa rzeki Brzeźnicka Węgorza;
 obowiązująca do 1948 niemiecka nazwa rzeki Reska Węgorza;
 obowiązująca do 1949 niemiecka nazwa potoku Węgorka;
 niemiecka nazwa Kanału Gunickiego.